WDS steht als Abkürzung für:

 Walt Disney Studios, der zweite Themenpark des Disneyland Paris, siehe Disneyland Paris #Walt Disney Studios Park
 Washington Double Star Catalog
 Wellenlängendispersive Röntgenspektroskopie, eine chemische Analysenmethode (auch WDX)
 Welt der Spiele, deutscher Spieleverlag
 Windows Deployment Services (Windows-Bereitstellungsdienste)
 Windows Desktop Search bezeichnet ein Desktop-Suchprogramm unter Windows
 Wireless Distribution System, ein Verfahren zur Adressierung von Datenframes in WLAN
 World Data System, ein internationaler Verbund wissenschaftlicher Datenzentren (WDC)
 Würzburger Dolmetscherschule, Privatschule für Fremdsprachenberufe in Würzburg

Abkürzung